Komodor je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Komodor (Kaiserliche Marine)
 Komodor (Reichsmarine)
 Komodor (Kriegsmarine)
 Komodor (Volksmarine)
 Komodor (Bundesmarine)

Glej tudi 

 Komodor